Бадан — многозначное понятие:

 Бадан — род многолетних растений семейства Камнеломковые.
 Бадан толстолистный — многолетние травянистые растения, типовой вид рода Бадан.
 Бадан () — коммуна во Франции, департамент Морбиан.
 Бадан () — коммуна во Франции, департамент Од.
 Бадан — бывший посёлок в СССР, Иркутская область.

 Бадан Сингх (? — 1756) — джатский государственный деятель, основатель независимого джатского княжества.

См. также 
 Бадан-Яворенко, Александр Иванович